Lo svizzero Roger Federer è riuscito a confermare il titolo vinto l'anno precedente battendo in finale lo statunitense Andre Agassi per 6-3 2-6 7-6(1) 6-1. Si tratta del 6º titolo del Grande Slam per Roger che a soli 24 anni eguaglia il record dell'era Open di Stefan Edberg e Boris Becker e allunga la sua striscia di finali Slam vinte a 6 senza nessuna sconfitta. Per Roger si tratta della sua 23a finale vinta consecutivamente. Agassi con i suoi 35 anni, 4 mesi e 23 giorni diventa il secondo più vecchio finalista dell'era Open dopo Ken Rosewall che nel 1970 vinse a 35 anni, 10 mesi e 11 giorni.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 2005
ATP Tour 2005